Юке-Тепе — горы Главной гряды в Крыму.  С крымскотатарского языка означает «липовая вершина» (yüke — липа, töpe — вершина).
 Юке-Тепе, Юки-тепе, Высота 1025, Подкова — гора высотой 1025 м, юго-западная часть яйлы Орта-Сырт, во время Великой Отечественной войны — место базирования партизанских отрядов.
 Юке-Тепе, Юки-тепе — гора высотой 931 м, северо-западный отрог Демерджи-яйлы.